Нельсон Феррейра — португальский художник. Он  дважды был приглашенным художником Национальной портретной галереей  для того, чтобы обучать техникам рисования позднесредневековой и ренессансной школы , во время выставки рисунков художников Ганса Гольбейна Младшего и Леонардо да Винчи.  Он также обучает художников Walt Disney — Industrial Light & Magic классической технике рисования и живописи.  

В 2021 году он представил онлайн-классы рисования O Fungagá das Artes, которые были созданы в сотрудничестве с MNAC — Museu Nacional de Arte Contemporânea.       Эти классы были награждены премией APOM 2022 за лучший проект в области образования и культурного посредничества Португальской ассоциацией музееведения .  

В 2022 году он сотрудничал с Джанмарко Донаджо над экспериментальным короткометражным фильмом Azul no Azul .   Он был художником-резидентом в Национальном музее современного искусства, выставив картину, сублимировавшую дух .   Он также выставлял свои работы в Capelas Imperfeitas в монастыре Баталья .    

Он был приглашен Национальным музеем Соареша душ Рейса для выставки своих акварелей в честь 150-летия скульптуры O Desterrado Антонио Соариша душ Рейса.

Рекомендации 

Художники Португалии